Актопан има више значења:

 Општина Актопан (Идалго), општина у савезној држави Идалго у Мексику
 Актопан (Актопан, Идалго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Актопан (Тетекала), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Општина Актопан (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Актопан (Актопан, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Актопан (Пасо дел Мачо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Актопан (Тлакотепек де Мехија), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику